Cieszyno ist der Name dreier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Cieszyno (Świdwin) (deutsche Bezeichnung: Teschenbusch, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Cieszyno (Węgorzyno) (deutsche Bezeichnung: Teschendorf, Kreis Regenwalde)
 Cieszyno (Złocieniec) (deutsche Bezeichnung: Teschendorf, Kreis Dramburg)